Il titolo The Unforgiven (letteralmente "i non perdonati") può riferirsi a:

Film
The Unforgiven – cortometraggio del 1915 diretto da Lorimer Johnston
 The Unforgiven – titolo originale del film Gli inesorabili del 1960 di John Huston
 Unforgiven – titolo originale del film Gli spietati del 1992 di Clint Eastwood
 The Unforgiven (Yongseobadji mothan ja) – film del 2005 di Jong-bin Yun

Musica 
 The Unforgiven – titolo di un album del gruppo musicale Michael Schenker Group
 The Unforgiven – singolo dei Metallica presente nell'album omonimo
 The Unforgiven II – singolo dei Metallica presente nell'album ReLoad
 The Unforgiven III – brano musicale dei Metallica presente nell'album Death Magnetic